Національний музей у Львові ім. Андрея Шептицького
 Національний музей ім. Короля Яна III у Львові

Багатозначні терміни